Di seguito una lista di asteroidi dal numero 515001 al 516000 con data di scoperta e scopritore.

515001-515100 

|-
| 515001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515003 - ||  ||  || OAM
|-
| 515004 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515005 - ||  ||  || OAM
|-
| 515006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515007 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515008 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515010 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515011 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515016 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515021 - ||  ||  || CSS
|-
| 515022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515024 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515026 - ||  ||  || CSS
|-
| 515027 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515028 - ||  ||  || OAM
|-
| 515029 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515030 - ||  ||  || CSS
|-
| 515031 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515032 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515033 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 515034 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515035 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515036 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515038 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515040 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515041 - ||  ||  || WISE
|-
| 515042 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515043 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515044 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515045 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515046 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515047 - ||  ||  || CSS
|-
| 515048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515049 - ||  ||  || CSS
|-
| 515050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515051 - ||  ||  || WISE
|-
| 515052 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515055 - ||  ||  || CSS
|-
| 515056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515058 - ||  ||  || WISE
|-
| 515059 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515060 - ||  ||  || WISE
|-
| 515061 - ||  ||  || WISE
|-
| 515062 - ||  ||  || WISE
|-
| 515063 - ||  ||  || WISE
|-
| 515064 - ||  ||  || WISE
|-
| 515065 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515066 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515067 - ||  ||  || WISE
|-
| 515068 - ||  ||  || WISE
|-
| 515069 - ||  ||  || WISE
|-
| 515070 - ||  ||  || CSS
|-
| 515071 - ||  ||  || WISE
|-
| 515072 - ||  ||  || WISE
|-
| 515073 - ||  ||  || WISE
|-
| 515074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515075 - ||  ||  || WISE
|-
| 515076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515078 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515080 - ||  ||  || CSS
|-
| 515081 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515082 - ||  ||  || Bus, S. J.
|-
| 515083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515084 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515085 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515086 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515087 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515089 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515090 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515092 - ||  ||  || CSS
|-
| 515093 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515094 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515095 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515096 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515097 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515098 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515100 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

515101-515200 

|-
| 515101 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515103 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515104 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515105 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515106 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515107 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515108 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515109 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515110 - ||  ||  || CSS
|-
| 515111 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515112 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515115 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515116 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515117 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515119 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515120 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515123 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515124 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515125 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 515126 - ||  ||  || OAM
|-
| 515127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515128 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515129 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515131 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 515132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515134 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515135 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515136 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515137 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515138 - ||  ||  || WISE
|-
| 515139 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515140 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515145 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515146 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515147 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 515148 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515149 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515150 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515151 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515153 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515154 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515156 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515157 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515158 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515159 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515160 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515161 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 515162 - ||  ||  || OAM
|-
| 515163 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 515164 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
| 515165 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515166 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515167 - ||  ||  || OAM
|-
| 515168 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515170 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515171 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515172 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515173 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515174 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515175 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515176 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515177 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515179 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515181 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 515182 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515183 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515184 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515186 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515187 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515188 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515190 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515192 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515193 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515194 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515195 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515196 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515199 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515200 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

515201-515300 

|-
| 515201 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515202 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515203 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515204 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515206 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515207 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515210 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515211 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515212 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515213 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515214 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515215 - ||  ||  || WISE
|-
| 515216 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515217 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515218 - ||  ||  || OAM
|-
| 515219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515220 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515221 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515222 - ||  ||  || WISE
|-
| 515223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515224 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515225 - ||  ||  || CSS
|-
| 515226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515227 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515228 - ||  ||  || CSS
|-
| 515229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515230 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515232 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515233 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515234 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515235 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515236 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515237 - ||  ||  || CSS
|-
| 515238 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515241 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515246 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515248 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515249 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515250 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515251 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515252 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515253 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515254 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515256 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515257 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515259 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515260 - ||  ||  || WISE
|-
| 515261 - ||  ||  || CSS
|-
| 515262 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 515263 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 515264 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515265 - ||  ||  || CSS
|-
| 515266 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515268 - ||  ||  || OAM
|-
| 515269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515270 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515271 - ||  ||  || CSS
|-
| 515272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515275 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515277 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515279 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515280 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515281 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515284 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515285 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515286 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515289 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515290 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515292 - ||  ||  || CSS
|-
| 515293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515295 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515296 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515297 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515298 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515299 - ||  ||  || OAM
|-
| 515300 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

515301-515400 

|-
| 515301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515302 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515303 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515304 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515305 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515306 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515308 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515309 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515310 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515311 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515312 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515313 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515314 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515315 - ||  ||  || CSS
|-
| 515316 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515318 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515319 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515320 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515322 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515323 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515325 - ||  ||  || CSS
|-
| 515326 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515329 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515330 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515333 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515334 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515335 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515336 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515337 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515338 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515339 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515340 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515341 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515342 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515343 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515344 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515345 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515346 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515347 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515348 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515349 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515350 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515351 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515352 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515353 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515354 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515355 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515356 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515357 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515359 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515361 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515362 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515363 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515364 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515365 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515366 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515367 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515368 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515370 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515371 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515372 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515373 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515374 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515375 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515376 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515377 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515378 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515379 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515380 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515381 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515382 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515383 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515384 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515389 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515390 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515391 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515392 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515393 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515394 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515395 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515398 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515399 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515400 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

515401-515500 

|-
| 515401 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515402 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515403 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515405 - ||  ||  || CSS
|-
| 515406 - ||  ||  || OAM
|-
| 515407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515408 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515409 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515410 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515411 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515412 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515413 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515414 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515415 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515416 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515417 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515418 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515421 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515422 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515423 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515424 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515425 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515426 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515427 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515428 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515429 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515430 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515431 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515432 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515433 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515434 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515435 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515436 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515438 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515439 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515440 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515442 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515443 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515444 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515445 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515446 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515447 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515448 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515449 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515450 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515451 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515452 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515453 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515455 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515456 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515457 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515458 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515461 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515464 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515468 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515469 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515471 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515472 - ||  ||  || WISE
|-
| 515473 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515475 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515476 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 515477 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515478 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515479 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515480 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515482 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515483 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515484 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515486 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515489 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515490 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515491 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515492 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515493 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515494 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515497 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515498 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515499 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515500 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|}

515501-515600 

|-
| 515501 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515502 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515504 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515505 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515507 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515508 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515509 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515510 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515513 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515514 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515515 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515516 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515518 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515519 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515521 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515522 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515523 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515524 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515526 - ||  ||  || WISE
|-
| 515527 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515529 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515530 - ||  ||  || WISE
|-
| 515531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515532 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515533 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515535 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515536 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515537 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515538 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515539 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515540 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515541 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515542 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515544 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515545 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515546 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515547 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515548 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515549 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515550 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515552 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515553 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515554 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515555 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515556 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515557 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515559 - ||  ||  || WISE
|-
| 515560 - ||  ||  || WISE
|-
| 515561 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515562 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515564 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515567 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515568 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515571 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515572 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515573 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515574 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515575 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515576 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515577 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515578 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515580 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515581 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515582 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515583 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515584 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515585 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515588 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515589 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515590 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515591 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515592 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515593 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515594 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515595 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515596 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515599 - ||  ||  || WISE
|-
| 515600 - ||  ||  || WISE
|-
|}

515601-515700 

|-
| 515601 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515602 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515604 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515605 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515606 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515607 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515608 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515609 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515610 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515611 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515612 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515613 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515614 - ||  ||  || CSS
|-
| 515615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515617 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515619 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515620 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515621 - ||  ||  || WISE
|-
| 515622 - ||  ||  || WISE
|-
| 515623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515624 - ||  ||  || CSS
|-
| 515625 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515626 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515627 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515628 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515629 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515630 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515631 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515632 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515634 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515635 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515636 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515637 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515638 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515639 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515641 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515642 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515644 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515645 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515646 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515647 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515650 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515651 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515652 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515653 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515654 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515655 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515656 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515657 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515658 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515659 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515660 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515661 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 515662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515663 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515665 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515666 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515667 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515668 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515669 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515670 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515671 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515673 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515674 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515675 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515677 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515679 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515681 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515683 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515684 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515686 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515687 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515688 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515689 - ||  ||  || CSS
|-
| 515690 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515691 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515692 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515693 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515695 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515696 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515697 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515698 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515699 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515700 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

515701-515800 

|-
| 515701 - ||  ||  || CSS
|-
| 515702 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515703 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515704 - ||  ||  || WISE
|-
| 515705 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515707 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515709 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515710 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515711 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515712 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515713 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 515714 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515715 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515716 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515717 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515719 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 515720 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515721 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515722 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515723 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515724 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515725 - ||  ||  || CSS
|-
| 515726 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515728 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515730 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515731 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515732 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515733 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515734 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515738 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515739 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515740 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515742 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515743 - ||  ||  || CSS
|-
| 515744 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 515745 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515747 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515748 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515749 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515750 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515751 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515752 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515753 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515755 - ||  ||  || CSS
|-
| 515756 - ||  ||  || CSS
|-
| 515757 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515758 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515759 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515760 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515761 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515763 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515765 - ||  ||  || OAM
|-
| 515766 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515767 - ||  ||  || Pan-STARRS 2
|-
| 515768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515769 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515770 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515771 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515773 - ||  ||  || CSS
|-
| 515774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515777 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515778 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515779 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515780 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515783 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515784 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515786 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515787 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515788 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515789 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515790 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515791 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515792 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515793 - ||  ||  || CSS
|-
| 515794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515795 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515796 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515797 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515800 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

515801-515900 

|-
| 515801 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515802 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515803 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515804 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515805 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515806 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515807 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515808 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515809 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515812 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515813 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515814 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515815 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515816 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515818 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515819 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515820 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515823 - ||  ||  || CSS
|-
| 515824 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515825 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515826 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515827 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515828 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515830 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515831 - ||  ||  || WISE
|-
| 515832 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515834 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515835 - ||  ||  || WISE
|-
| 515836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515838 - ||  ||  || CSS
|-
| 515839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515840 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515841 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515843 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515845 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515846 - ||  ||  || WISE
|-
| 515847 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515848 - ||  ||  || OAM
|-
| 515849 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515850 - ||  ||  || CSS
|-
| 515851 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515852 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515854 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515855 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515857 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515858 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515859 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515862 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515864 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515865 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515868 - ||  ||  || WISE
|-
| 515869 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515870 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515872 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515873 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515875 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515876 - ||  ||  || CSS
|-
| 515877 - ||  ||  || CINEOS
|-
| 515878 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515879 - ||  ||  || WISE
|-
| 515880 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515882 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515883 - ||  ||  || CINEOS
|-
| 515884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515886 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515889 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515891 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515894 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515896 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515897 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515899 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515900 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

515901-516000 

|-
| 515901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515906 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515907 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515908 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515909 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515911 - ||  ||  || WISE
|-
| 515912 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515914 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515915 - ||  ||  || CSS
|-
| 515916 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515917 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515919 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515920 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515921 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515924 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515925 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515926 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515927 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515928 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515929 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515930 - ||  ||  || CSS
|-
| 515931 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515932 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515933 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515934 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515936 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515938 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515939 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 515940 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515941 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515942 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 515943 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515944 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515947 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515949 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515954 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515955 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515956 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515959 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515961 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515962 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515963 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 515964 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515965 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515966 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515968 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515969 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515972 - ||  ||  || CSS
|-
| 515973 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515974 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515976 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515977 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515978 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515980 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515981 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515984 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515985 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515986 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515988 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515989 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515990 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 515993 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515994 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515995 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515996 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515997 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 515998 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 515999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 516000 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0515001